Буковски, Джон:* Буковски, Джон (1924—2010) — американо-словацкий прелат, представитель Святого Престола в России (1994—2000).
 Буковски, Джон (1939—2001) — австралийский боксёр.